Christian Reventlow ist der Name folgender Personen:

* Christian von Reventlow (General)  (1759–1816), dänischer Generalmajor 
 Christian Andreas Julius Reventlow (1807–1845), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Detlev von Reventlow (Landrat) (auch Christian Detlev von Reventlow; 1876–1950), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär